Alfabetyczna lista parafii pod wezwaniem św. Józefa z Nazaretu, Robotnika i Rzemieślnika, Oblubieńca NMP:
 Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Sosnowcu
 Parafia św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu
 Parafia św. Józefa w Tarnawcu
 Parafia św. Józefa Robotnika w Tarnowskich Górach

Jednostki administracyjne państw:
 parafia św. Józefa na Dominice

 
Józef